USS Independence — кораблі ВМС США, названі на честь міста Коронадо (Каліфорнія).

 USS Coronado (PF-38) — фрегат типу «Такома». На службі у ВМС США протягом 1943-1955 років. Переданий ВМФ СРСР у 1945 році. У 1949 році повернутий США. У 1953 році переданий Силам самооборони Японії. У 1971 році повернутий США.
 USS Coronado (AGF-11) — десантний транспорт-док типу «Остін», в процесі будівництва переобладнаний на Корабель управління. На службі протягом 1970-2006 років. У 2012 році потоплений як мішень.
 USS Coronado (LCS-4) — бойовий корабель прибережної зони типу «Індепенденс». У строю з 2014 року.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни